Wenn Wünsche in Erfüllung gehen ist der Titel folgender Filme:

 Wenn Wünsche in Erfüllung gehen (1996) (Originaltitel Wish Upon a Star), US-amerikanischer Fernsehfilm von Blair Treu
 Wenn Wünsche in Erfüllung gehen (1998) (Originaltitel Twice Upon a Time), US-amerikanischer Fernsehfilm von Thom Eberhardt